Supercoppa serba 2018 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa serba 2018 – torneo di pallavolo maschile